Безіменна — річка в Україні й Польщі у Львівському районі Львівської області та в межах Підкарпатського воєводства. Права притока річки Вишні (басейн Вісли).

Опис 
Довжина річки 17 км. Формується багатьма струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на північно-західній околиці села Любині. Спочатку тече перенважно на північний захід понад селом Глиниці, далі тече переважно на південний захід через село Кальників і впадає у річку Вишню, праву притоку річки Сяну.

Примітки

Джерела

Посилання 
 

Малі річки України
Річки Львівської області
Річки Львівського району
Річки Польщі
Річки Підкарпатського воєводства